Horvátország
Topolovica falu Nagygordonya községben, Belovár-Bilogora megyében
Topolovica falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében